W Polsce
 Łaźniki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja
 Łaźniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Zduny
 Łaźniki – gromada